

Mythologies
Nibelung est le roi des Nibelungen (un peuple de nains légendaires) dans la mythologie germanique,
cette légende est racontée dans La Chanson des Nibelungen ;
Richard Wagner s'en est inspiré pour créer l'Anneau du Nibelung ;
Le livre "Le Seigneur des Anneaux" reprend cette thématique de l'anneau.

Histoire
Nibelung  ou Nivelon (v. 725 - v. 786), comte de Vexin, est un fils de Childebrand et neveu de Charles Martel.
Il a donné naissance à une lignée appelée Nibelungides, dont :
Nibelung II (v. 750 - v. 805), son petit-fils ;
Nibelung III, comte en Bourgogne ;
Théodoric Nibelung, comte de Vermandois, fils de ce dernier ;
Nibelung IV, comte de Vexin.

Voir aussi

Homonymie dynastique